Palác Pachtů z Rájova se nazývá více objektů:

 Palác Pachtů z Rájova (Celetná 36) v Celetné ulici 587/36, zvaný též Nová mincovna (roh Celetné a Ovocného trhu)
 Palác Pachtů z Rájova (Celetná 31) v Celetné ulici 585/31, zvaný též Langerovský nebo Seebergovský
 Palác Pachtů z Rájova (Anenské náměstí) na Anenském náměstí č. 4
 Nový Pachtovský palác v ulici Karoliny Světlé 208/34